Solitudo sicula — вимерлий вид черепах з родини суходільних черепах (Testudinidae). Існував на острові Сицилія наприкінці плейстоцену (приблизно 12,5 млн років тому). Рештки черепахи виявлені у печері Цуббіо-ді-Коццо-Сан-П'єтро (Zubbio di Cozzo San Pietro) у муніципалітеті Багерія на півночі острова.

Опис 
Це була велика наземна черепаха. Панцир завдовжки 50-60 см.

Філогенія 
Еволюційні зв'язки виду:

Примітки 

Суходільні черепахи
Вимерлі тварини, описані 2022
Плазуни плейстоцену